Fiedlerstraße steht für:
 Fiedlerstraße (Bautzen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Westvorstadt (Bautzen)
 Fiedlerstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Johannstadt
 Fiedlerstraße (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Ostvorstadt (Plauen)

Siehe auch: